Плахотник — украинская фамилия. Известные носители:

 Плахотник, Алексей Нестерович (1907—1982) — Герой Советского Союза.
 Плахотник, Даниил Нестерович (1910—1987) — Герой Советского Союза.
 Плахотник, Матрёна Ефимовна (1904 — ?) — советская деятельница, новатор сельскохозяйственного производства, доярка.